Johannes Buys ist der Name folgender Personen:

* Johannes Buys (1547–1611), niederländischer Geistlicher, Theologe und Schriftsteller, siehe Johannes Busaeus
 Johannes Theodoor Buys (1828–1893), niederländischer Rechtswissenschaftler und Politiker